Подгоричани и Подгоричане-Пе́тровичи — графский род, происходящий из Далмации.

Иван Михайлович Подгоричани († 1779) был генерал-поручиком. Его племянник генерал-майор Георгий Петрович Подгоричани (ок. 1730—1795) получил разрешение передать свою фамилию и титул двоюродному своему брату Егору Филипповичу Петровичу, потомку древнего графского рода этого имени.

Род Подгоричани-Петровичи внесен в V ч. род. кн. Харьковской губ.

Подгоричани, граф, Иван Михайлович, генерал-поручик, происходил из сербского далматского рода; в 1759 г. он вступил полковником в русскую службу и в рядах Молдавского гусарского полка, входившего в состав отряда легкой конницы генерала Тотлебена, принял участие в Семилетней войне. В сентябре 1760 г. Подгоричани отличился при взятии Берлина, и Чернышёв с большой похвалой отзывался о его храбрости. Затем Подгоричани сыграл видную роль при арестовании графа Тотлебена, завязавшего изменнические сношения с пруссаками, и был инициатором решительных мер против Тотлебена.

За отличие в Семилетней войне Подгоричани был произведен в бригадиры, а в 1766 году — в генерал-майоры. В 1768 году он принял участие в борьбе с польскими конфедератами: при попытке овладеть посредством одной конницы городом Старо-Константиновом он потерпел неудачу, но при Хмельнике разбил сильный отряд конфедератов. В 1-ю Турецкую войну он разбил турецкий отряд у реки Рымни (3 января 1770 года), а на следующий день, имея всего 600 человек, обратил в бегство 11 тысяч турок. Столь же лихо Подгоричани действовал в боях под Браиловом, Ларгой и Кагулом и удостоился получить милостивый рескрипт с благодарностью от Императрицы Екатерины II. В 1770 же году Подгоричани вышел в отставку по прошению «за наступающей старостью и болезнью» и умер в 1779 году.

Графиня Нина Михайловна Подгоричани-Петрович (псевд. Эрард, Георгий; 17 декабря 1889 — 15 мая 1964), поэтесса Серебряного Века, переводчица, шахматист.

Описание герба 
В щите, разделенном на четыре части, посредине находится покрытый короною маленький серебряный щиток с изображением чёрной буквы L. В первой и четвёртой частях в золотом поле два черные двуглавые орла, имеющие над главами их по одной короне. Во второй и третьей частях в голубом поле видны два до половины вылетающие одноглавые черные орла, с распростёртыми крыльями и под оными в красном поле на серебряных полосах диагонально означены два льва.

Щит покрыт графскою короною, на которой поставлены три шлема, увенчанные: средний графскою, а крайние два дворянскими коронами, из коих на среднем чёрный двуглавый орел, держащий в лапах скипетр и державу, на крайних шлемах с правой стороны до половины выходит одноглавый чёрный орел, а на последнем лев, над главами которых изображены золотые короны. Намет на щите голубой и красный, подложенный золотом. Герб рода Подгоричани, графов иностранного государства внесен в Часть 6 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 130.

Литература 
 
 Гербовое дело графов Подгоричани-Петровичей Департамента Герольдии Правительствующего Сената по Харьковской губ. 1858 г. РГИА, ф.1343, оп.27, д.3860

Примечания 

 
Графские роды России
Дворянские роды, на гербах которых изображены двуглавые коронованные орлы
Дворянские роды, на гербах которых изображены коронованные орлы
Дворянские роды, на гербах которых изображены коронованные львы